Coton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Coton, Cambridgeshire, ort, England, Cambridgeshire, 
 Coton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Clay Coton – en ort och civil parish i Daventry, Northamptonshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar